Freudeneck bezeichnet:
 Freudeneck (Rattelsdorf), Ortsteil des Marktes Rattelsdorf im oberfränkischen Landkreis Bamberg, Bayern
 Freudeneck (Wangenbourg-Engenthal), Ortsteil der Gemeinde Wangenbourg-Engenthal im Département Bas-Rhin (Niederelsass), Region Grand Est, Frankreich
 Freudeneck und Freudenek, deutsche Namen der Gemeinde Volárna, Bezirk Kolín, Mittelböhmische Region, Tschechien
 Freudeneck, vermutlicher Burgname der Burgstelle Espach bei Mühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg